Беатри́с — имя собственное, распространённое в европейских языках, вариант имени Беатриса:

Женское имя 
 Беатрис I — графиня Бургундии c 1148 года, императрица Священной Римской империи.
 Беатрис I (ок. 1064—после 1095) — графиня Бигорра с 1077 года.
 Беатрис II — графиня Бургундии с 1205 года, герцогиня Андекс-Меранская с 1208 года.
 Беатрис Бургундская — дама де Бурбон с 1287/1288, графиня де Шароле с 1267.
 Беатрис Йоркская (род. 1988) — член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского.
 Беатрис де Бар (ок. 1019—1076) — маркграфиня Тосканы.
 Беатрис д'Альбон (ок. 1161—1228) — дофина Вьеннуа, графиня Альбона, Гренобля, Уазана и Бриансона.

 Псевдоним
 Беатрис Гастингс
 Беатрис Артур

Астрономия 
 (83) Беатрис — астероид.